Esistono più comuni francesi con questo nome

 Parfondeval nel dipartimento dell'Aisne
 Parfondeval nel dipartimento dell'Orne